A las once puede referirse a:
 A las once en casa, serie española de televisión (emitida por La 1 de TVE, 1998-1999).
 A las 11 con Hildebrandt, programa peruano de televisión (emitido por América Televisión, 2002-2003).
 A las once empieza la noche, programa peruano de televisión (emitido por América Televisión).
 A las 11, programa chileno de televisión (de Telecanal).